Список синглов № 1 в США в 2009 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2009 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

В 2009 году было всего только 12 синглов, побывавших на № 1 (если не считать 13-й — «Single Ladies (Put a Ring on It)» певицы Бейонсе — который стал № 1 еще в предшествующем 2008 году).

Общие сведения 

В 2009 году лишь шесть исполнителей впервые возглавляли главный чарт США: Леди Гага, Колби О’Донис, Black Eyed Peas, Джей Шон, Джейсон Деруло и Owl City. Рэпер Jay-Z также впервые достиг места номер один как лидирующий исполнитель (вместе с Алишей Киз) с синглом «Empire State of Mind», хотя до этого он был гостевым исполнителем (featured guest) на трёх синглах № 1. Певица Леди Гага и группа Black Eyed Peas дважды за год возглавляли хит-парад.

Black Eyed Peas побили рекорд по числу недель подряд на № 1 (26 подряд недель на вершине) с синглами «I Gotta Feeling» (14 недель на № 1 и это рекорд десятилетия 2000—2009) и «Boom Boom Pow» (12 недель № 1).

Знаменательным событием 2009 года в чарте Billboard Hot 100 стал выход сингла «My Life Would Suck Without You» певицы Келли Кларксон, который совершил прыжок в чарте с дебютного № 97 до Первого места, что стало рекордом в истории чарта. Певица Бритни Спирс с новым своим хитом «3» стала единственным исполнителем 2000-х годов и не участником конкурса American Idol, чья песня сразу дебютировала на вершине чарта.

17 января первое место занял сингл «Just Dance» певицы Леди Гаги (её дебют на вершине чарта Billboard Hot 100, потом будут «Poker Face» и «Born This Way», 2011).

Список синглов №1

Примечания

См. также 
 2009 год в музыке
 Список хитов №1 в Европе в 2009 году
 Список синглов №1 в Японии в 2009 году (Billboard)
 Список альбомов №1 в США в 2009 году
 Лучшие синглы США 2009 года по версии Billboard

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 2009. YouTube
 
 
 Current Hot 100 Chart

Чарты Billboard 2009 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 в США 2009 года